En bas de l'échelle est le deuxième album solo du rappeur Furax sorti en 2008.

Liste des titres

Album musical sorti en 2008
Album de hip-hop français